Niza puede referirse a:
 Niza, ciudad francesa del departamento de los Alpes Marítimos, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 Niza (Koška), localidad en el condado de Osijek-Baranya, Croacia.
 Niza (grupo musical), grupo español de música.